

Patronymie 
Matsuda est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Jūjirō Matsuda (1875-1952), ingénieur et chef d'entreprise japonais, fondateur de la marque Mazda ;
 Genji Matsuda (1876-1936), homme politique japonais ;
 Sadatsugu Matsuda (1906-2003), directeur de la photographie et un réalisateur japonais ;
 Hiro Matsuda (1937-1999), catcheur professionnel japonais ;
 Ryūchi Matsuda (1938-2013), moine bouddhiste et auteur japonais ;
 Haruhiro Matsuda (1938-), gymnaste japonais ;
 Hidéo Matsuda (1943-), maître-verrier japonais ;
 Hirofumi Matsuda (1943-), judoka japonais ;
 Yūsaku Matsuda (1949-1989), acteur japonais ;
 Eiko Matsuda (1952-2011), actrice japonaise ;
 Shigeharu Matsuda (1952-), seiyū japonais ;
 Noriko Matsuda (1952-), joueuse de volley-ball japonaise ;
 Hiroshi Matsuda (1960-), footballeur japonais ;
 Seiko Matsuda (1962-), actrice et ex-idole japonaise ;
 Michiko Matsuda (1966-), joueuse internationale de football japonaise ;
 Osamu Matsuda (1966-), catcheur japonais ;
 Ritsuko Matsuda (1977-), chanteuse japonaise ;
 Naoki Matsuda (1977-2011), footballeur international japonais ;
 Tsugio Matsuda (1979-), pilote automobile japonais ;
 Ryūhei Matsuda (1983-), acteur japonais ;
 Takeshi Matsuda (1984-), nageur japonais ;
 Shōta Matsuda (1985-), acteur japonais ;
 Riki Matsuda (1991-), footballeur japonais ;
 Riku Matsuda (1991-), footballeur japonais ;
 Rikiya Matsuda (1994-), joueur de rugby à XV international japonais ;
 Shoi Matsuda (1999-), coureur cycliste japonais.

Personnages de fiction 
 Tota Matsuda, personnage du manga Death Note
 Laura Matsuda, personnage de la série de jeux vidéo Street Fighter

Toponyme 

 Matsuda, bourg situé dans la préfecture de Kanagawa, au Japon ;
 Mont Matsuda, montagne située dans le groupe volcanique Daisetsuzan, sur l'île de Hokkaidō, au Japon.

Astromonie 
 (9229) Matsuda, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Autres 
 Gare de Matsuda, gare ferroviaire du bourg de Matsuda, dans la préfecture de Kanagawa, au Japon
 Gare de Shin-Matsuda, gare ferroviaire du bourg de Matsuda, dans la préfecture de Kanagawa au Japon
 Clan Matsuda, ancien clan japonais

Patronyme japonais